Појам Залука се може односити на:

 Залука (Озаљ), насељено место у општини Озаљ, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Залука Липничка, насељено место у општини Жакање, Карловачка жупанија, Република Хрватска